Хосеа Эмилиано Гир (, родился 16 марта 1984 в Гисборне) — новозеландский регбист, винг (крыльевой) французской команды «Тулуза», чемпион мира 2011 года. Брат Рико Гира, в прошлом регбиста. Один из сильнейших фланговых регбистов Новой Зеландии.

Биография

Личная жизнь 
Родом из иви (новозеландского племени) нгати-пороу с северо-востока страны. Окончил мужскую среднюю школу Гисборна и Университет королевы Виктории.

Клубная карьера 
В чемпионате провинций Гир выступал в прошлом за Норт-Харбор, представляя ныне Веллингтон. В Супер Регби выступал с 2004 года, играл довольно долго за «Харрикейнз», сыграв 9 матчей в 2005 году и ещё 5 в 2006 году. Благодаря своему выступлению заслужил вызов в сборную, в 2012 году после завершения карьеры в сборной ушёл в «Хайлендерс». В мае 2013 года подписал контракт с французской «Тулузой» на один сезон, планируя в межсезонье уйти в японский «Хонда Хит».

Карьера в сборной 
В сборной Новой Зеландии до 19 лет дебютировал в 2003 году, с 2004 по 2005 годы выступал за молодёжную команду до 21 года. Известен также своими выступлениями за сборную маори, особенно на Кубке Черчилля 2006.

За сборную Новой Зеландии Гир выступал с 2008 по 2012 годы, проведя 15 игр и заработав 30 очков благодаря 6 попыткам. Дебютировал за команду 1 ноября 2008 в рамках Кубка Бледислоу в поединке против Австралии. Выступал на Играх Содружества 2010 года, заменив травмированного Кори Джейна: в матче против Англии совершил свою первую попытку, а спустя неделю в поединке против Шотландии оформил сразу две попытки (победа 49:3), повторив достижение ещё и в матче с командой Уэльса.

На чемпионате мира 2011 года Хосеа снова был вызван на замену вместо травмированного Милса Мулиаины перед полуфиналом с Австралией. В победном для своей сборной финале участия не принимал, но был награждён золотой медалью чемпиона мира. В 2012 году завершил выступления за сборную.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Хайлендерс»  

Регбисты Новой Зеландии
Игроки РК «Хайлендерс»
Игроки РК «Харрикейнз»
Игроки РК «Тулуза»
Чемпионы мира по регби
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне
Игроки сборной Новой Зеландии по регби